More Flanimals é segundo livro da série Flanimals, autoria do britãnico Ricky Gervais. O livro, ilustrado por Rob Steen, revela 30 espécies de personagens em um ecossistema imaginário.

Ligações externas 
  
 
  

Livros de Ricky Gervais
Livros do Reino Unido
Livros de 2005